Antun Copko (Subotica, 1889. – Subotica, 1975.), bivši mađarski i jugoslavenski nogometni reprezentativac.

Izvori 
 FK Bačka 1901 Subotica Istorija
Nogometni leksikon
Glasnik Pučke kasine  Ante Zomborčević, Ljudevit Vujković Lamić: Bačka stupa na nogometnu scenu, 8. srpnja 2009.

Vanjske poveznice 
 Szabadka városfejlődése 1700 és 1910 között

Bačka
Mađarski nogometaši
Srbijanski nogometaši